Simiane ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Simiane-Collongue, Gemeinde im Département Bouches-du-Rhône
Simiane-la-Rotonde, Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence

Siehe auch:
Simian